Кристи Карлсон Романо (; родилась 20 марта 1984, Милфорд, Коннектикут) — американская актриса и певица. Наиболее известна по роли в ситкоме «Even Stevens» и озвучке Ким Пять-с-Плюсом в одноимённом мультсериале, а также озвучке Юффи Кисараги в игре «Kingdom Hearts» и в «Final Fantasy VII Advent Children».

Карьера

Актриса 
Дебют Кристи состоялся на Бродвее в мюзикле «Парад» в роли Мэри Фэган.
В 2002 Романо стала первой, кто работал в трех проектах канала Disney Channel одновременно, совмещая свою работу в ситкоме «Even Stevens», съемки в фильме Кадет Келли (вместе с Хилари Дафф) и озвучку главной героини в мультсериале «Ким Пять-с-Плюсом» Она также озвучила Юффи Кисараги в английской версии фильма Final Fantasy VII Advent Children и в игре Kingdom Hearts.
17 февраля 2004 начала играть Белль в постановке Дисней «Красавица и чудовище» на Бродвее, где она заменила Меган МакДжиннис. Романо покинула производство 12 февраля 2004.

22 февраля 2005 Романо выиграла самую первую награду «Connecticut’s Finest».

Недавно Романо снялась в проекте Avenue Q, где играла Кейт Монстер и Lucy the Slut. Она начала съемки 29 сентября 2008, заменив Кейри Андерсон, и оставалась в шоу до 23 ноября 2008. Она была заменена своей предшественницей.

Также недавно она сыграла Мишель в шоу Off-Broadway «Ложь Уайта», афиша к которому вышла 12 апреля 2010, и которое было официально открыто 6 мая 2010. Шоу закрылось 13 июня 2010.

Певица 
Во время работы на канале Disney Channel Кристи записала несколько саундтреков к фильмам и сериалам, таким как «Ким Пять-с-Плюсом» и «Teacher’s Pet». Впервые Романо пела на канале Disney Channel в первом сезоне «Even Stevens» (в 2000). В 2004 Walt Disney Records выпустил альбом «Greatest Disney TV & Film Hits», куда вошёл её новый сингл «Dive In» (написанный певицей Синди Морган) и другая песня, «Could It Be» из фильма «Kim Possible: So The Drama».

Личная жизнь 
С 31 декабря 2013 года Кристи замужем за сценаристом Бренданом Руни, с которым она встречалась два года до свадьбы. У супругов две дочери — Изабелла «Иззи» Виктория Руни (род. 24.12.2016) и София Элизабет Руни (род. 18.02.2019).

Дискография

Альбомы 
 Greatest Disney TV & Film Hits (2004)

Музыка MySpace 
Песни (в порядке релиза):

Саундтреки

Фильмография

Кино

Телевидение

Видеоигры

Бродвей

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт
 BroadwayWorld.com Интервью с Кристи Карлсон Романо, 3 октября 2008

Выпускники Средней школы Святого Иосифа (Коннектикут)
Лауреаты премии «Молодой актёр»
Выпускники Барнард-колледжа
Актрисы театра США
Актрисы мюзиклов США
Актрисы озвучивания США
Поп-вокалисты США
Киноактрисы США